Amerikai Egyesült Államok
 Rocky Point (Montana)
 Rocky Point (New York)
 Rocky Point (Oregon)
 Rocky Point (Tampa), Florida
 Rocky Point (Cowlitz megye, Washington)
 Rocky Point (Kitsap megye, Washington)

 Ausztrália
 Rocky Point (Shire of Douglas, Queensland)
 Rocky Point (Welpa Town, Queensland)
 Rocky Point (Új-Dél-Wales)

 Kanada
 Rocky Point (Prince Edward-sziget)

 Jamaica
 Rocky Point (Jamaica)